IWF steht als Abkürzung für:

 Independent Women's Forum, rechtskonservative US-amerikanische Frauenorganisation
 Independent Wrestling Federation, britischer Wrestling-Verband
 Institut für den Wissenschaftlichen Film, siehe IWF Wissen und Medien
 Institut für Weltraumforschung, Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 Institut für Wirkstofforschung, ehemaliges Forschungsinstitut in der DDR
 Institut für wirtschaftswissenschaftliche Forschung, Auslandsnachrichtendienst der DDR 
 Internationaler Währungsfonds, Sonderorganisation der Vereinten Nationen
 International Weightlifting Federation, der internationale Gewichtheberverband
 International Women’s Forum, internationale Vereinigung zur Förderung weiblicher Karrieren
 Internet Watch Foundation, halbstaatliche britische Organisation zur Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet

Siehe auch:

Abkürzung